Селорику-ди-Башту (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Брага. По старому административному делению входил в провинцию Минью. Входит в экономико-статистический субрегион Аве, который входит в Северный регион. Численность населения — 2.5 тыс. жителей (посёлок), 20 тыс. жителей (муниципалитет). Занимает площадь 181,10 км².

Праздник посёлка — 25 августа.

Расположение 
Посёлок расположен в 40 км на юго-восток от адм. центра округа города Брага.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Кабесейраш-де-Башту
 на востоке — муниципалитет Мондин-де-Башту
 на юге — муниципалитет Амаранте
 на юго-западе — муниципалитет Фелгейраш
 на западе — муниципалитет Фафе

История 
Поселок основан в 1520 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:

Примечания

См. также 
 Брага (округ)
 Муниципалитеты округа Брага
 Районы округа Брага

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Брага
Города Португалии